Alfons Thijs (1944-2014), historicus
Roelof Thijs (1946-), coureur
Paul Thijs (1946-), atleet
Ger Thijs (1948-), toneelschrijver
Johnny Thijs (1952-), bestuurder
Rita Thijs (1958-), atlete
Erika Thijs (1960-2011), politica
Marie Cécile Thijs (1964-), fotografe
Johan Thijs (1965-), bankier en bestuurder
Daisy Thijs (1969-), actrice
Erwin Thijs (1970-), wielrenner
Bernd Thijs (1978-), voetbalcoach
Jim Thijs (1980-), triatleet
Thomas Thijs (1997-), zwemmer
Pommelien Thijs (2001-), actrice

Zie ook 
^ Thijs (doorverwijspagina)

Thys (doorverwijspagina)